Tecnicolor мог быть четвёртым студийным альбомом бразильской группы Os Mutantes. Он должен был стать их представлением в англоязычном мире и включал английские версии песен с альбомов Os Mutantes и A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado, перезаписи на португальском и французском языках, а также несколько новых песен.

Альбом был записан в Париже в 1970 году, плёнки были потеряны, пока писатель Карлос Каладо, работавший над биографией Os Mutantes, не обнаружил их. Другая версия мифа состоит в том, что они были недовольны многими записями и отказались от проекта, чтобы вернуться в Бразилию, объясняя, почему три записи были использованы позже в том же году для их альбома Jardim Elétrico.

В 2000 году альбом был выпущен Universal Records с оформлением Шона Леннона, чтобы извлечь выгоду из растущего интереса к Os Mutantes после переиздания их ранних альбомов в конце 1990-х.

Список композиций 

Os Mutantes
 : вокал (треки 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13), клавишные
 Рита Ли: вокал (треки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13), перкуссия
 : вокал (треки 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13), гитары
 : бас-гитара, бэк-вокал
 Динхо Леме: ударные, перкуссия

Альбомы Os Mutantes
Альбомы 1970 года
Альбомы Universal Records
Альбомы на португальском языке